VTL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Vuktyl, Russia